Альбельда-де-Ирегуа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 23,03 км². Население — 3291 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

В Средние века Альбельда-де-Ирегуа был знаменит большим монастырём Святого Мартина (Сан-Мартин-де-Альбельда), основанным в 923 году королём Наварры Санчо I Гарсесом в честь его побед над маврами. По имени этого монастыря получила название так называемая Хроника Альбельды, чья богато украшенная миниатюрами рукопись была здесь создана.

Население

Примечания

Ссылки 

 
 Официальная страница
 Официальная страница
 Миниатюры из „Хроники Альбельды“

Муниципалитеты Риохи